Zgornja Besnica (gmina Kranj)
 Zgornja Besnica (gmina Lublana)